Ву́лиця Маршака́ — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Маршака — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Маршака — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Маршака — вулиця в місті Харків.

Вулиці, названі на честь людей